Iguaí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Iguaí (ort), Bahia, 
 Iguaí (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar